Albert Prosi (1898–1983), deutscher Lehrer und Geologe
 Gerhard Prosi (1935–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Brosi